Paasch ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Paasch (1868–1937), deutsche Bildhauerin und Medailleurin
 Carl Paasch (1848–1915), deutscher Geschäftsmann und antisemitischer Publizist
 Elin Paasch (* 2008), deutsche Schauspielerin
 Heinrich Paasch (1835–1904), deutscher Kapitän und Schriftsteller
 Leopold Paasch (1912–1988), deutscher Komponist
 Oliver Paasch (* 1971), belgischer Politiker der offenen Bürgerliste ProDG
 Quang Paasch (* 2001), deutscher Klimaschutzaktivist
 Susanne Jeske-Paasch (* 1958), deutsche Juristin und Bürgermeisterin von Eckernförde

Siehe auch:
 Pasch
 Pache